Peterhof bezeichnet

Geografisches:
 Peterhof (Stadt), eine Stadt in Russland
 Schloss Peterhof, eine Palastanlage in dieser Stadt
 Peterhof (Nowgorod), ein Kontor in der russischen Stadt Nowgorod
 Peterhof (Freiburg im Breisgau), eine Filiale des ehemaligen Klosters St. Peter auf dem Schwarzwald
 Peterhof (Burgkirchen an der Alz), Ortsteil der Gemeinde Burgkirchen an der Alz, Landkreis Altötting, Bayern
 Peterhof (Gersthofen), Weiler und Stadtteil der Stadt Gersthofen, Landkreis Augsburg, Bayern
 Peterhof, Wohnplatz der Stadt Linz am Rhein im Landkreis Neuwied, Rheinland-Pfalz
 Petrův Dvůr, Ortsteil von Netolice, Tschechien
Weiteres:
 Gasthaus zum Peterhof, Kühbach, Bayern
 Peterhof (Mühlhausen), Baudenkmal in Mühlhausen/Thüringen
 Uhrenfabrik Peterhof, die älteste Fabrik Russlands, die die Uhren Raketa herstellt

Siehe auch:
 Peterhoff
 Petershof